Ливаны — многозначный термин, может означать:

 Ливаны — город на востоке Латвии в историко-культурной области Латгалия, административный центр Ливанского края.
 Ливаны — железнодорожная станция на линии Даугавпилс — Рига.

См. также 
 Ливан (значения)